Суходольск:

 Суходольск — поселок в Азовском районе Ростовской области России.
 Суходольск — город районного значения в Луганской области Украины.